Папе́рно — еврейская фамилия.

 Паперно, Дмитрий Александрович (род. 1929) — советский и американский пианист.
 Паперно, Александра Михайловна (род. 1978) — российская художница.
 Паперно, Ирина Ароновна (род. 1952) — советский и американский литературовед.

См. также 
 Паперный